Linjenummeret 65E er blevet benyttet af Movia ad to omgange:
 For linjen fra 2004 til 2012, se linje 650S
 For linjen fra 2016 og frem, se E-bus